Jméno a příjmení František Horák má více nositelů:

 František Horák (herec) (1917–1995) – český herec
 František Horák (hudební skladatel) (1895–1965) – český hudební skladatel, klavírista, klarinetista a hudební pedagog
 František Horák (kněz) (1870–1935) – katolický kněz, moravský zemský poslanec a kulturní pracovník
 František Horák (knihovník) (1911–1983) – český knihovník
 František Horák (kynolog) (1909–1997) – český kynolog
 František Horák (manažer) (1941–2022) – český manažer, člen síně slávy českého pivovarství a sladařství
 František Horák (odbojář) (1893–1942) – český legionář v Rusku, člen 2. odboje z Holešova, popravený za 2. světové války
 František Horák (pedagog) (* 1933) – vysokoškolský pedagog
 František Horák (politik) (1865–1933) – československý politik